Нембе () — місто у штаті Баєльса, Нігерія.

Географія 
Нембе лежить у дельті річки Нігер, на південь від Єнагоа.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується мусонним кліматом. Найтепліший місяць — січень із середньою температурою 30,6 °C. Найхолодніший місяць — липень, із середньою температурою 26,1 °С.

Примітки 

Міста Нігерії